Barabbas ist der Name der biblischen Person Barabbas.

Von ihr handelt:
 ein Roman von Pär Lagerkvist, Barabbas (Roman)
 ein Film von Louis Feuillade, Barrabbas (1919) 
 ein Film von Alf Sjöberg, Barabbas – Der Mann im Dunkel (1953)
 ein Film von Richard Fleischer, Barabbas (1961)
 ein Zweiteiler von Roger Young, Barabbas (2012)

Siehe auch:
 Barabas
 Barrabas